Contursi es un apellido de origen italiano, puede referirse a:

Personas 

 Pascual Contursi: (1888—1933) escritor y músico de tango argentino creador del tango canción;
 José María Contursi: (1911—1972) importante músico argentino de tango hijo de Pascual Contursi.

Lugares 
 Contursi Terme: localidad italiana famosa por sus termas.